Fort Hare steht für:

 Fort Hare (Militäranlage), eine britische Militäranlage bei Alice, Südafrika 
 Universität Fort Hare, Universität in Alice, Südafrika